Суперкубок ОАЕ з футболу 2018  — 21-й розіграш турніру. Матч відбувся 25 серпня 2018 року між чемпіоном ОАЕ і володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Айн та володарем кубка Ліги ОАЕ клубом Аль-Вахда.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2018
ОАЕ
Серпень 2018
2018 в ОАЕ